Elvius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aina Elvius (1917–2019), svensk astronom
 Anna Maria Elvia (1713–1784), svensk författarinna
 Anne-Marie Elvius (1921–2012), svensk textilkonstnärinna 
 Pehr Elvius (1710–1749), svensk matematiker och astronom
 Petrus Elvius (1660–1718), svensk matematiker
 Sofus Elvius (1849–1921), dansk historiker
 Sven Elvius (1883–1947), svensk skolman
 Tord Elvius (1915–1992), svensk astronom